Niemcy:
 Rietheim – dzielnica Münsingen
 Rietheim – dzielnica Villingen-Schwenningen

Szwajcaria:
 Rietheim – miejscowość w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach, w gminie Zurzach

Zobacz też:
 Rietheim-Weilheim